J'irai cracher sur vos tombes, roman de Vernon Sullivan, le pseudonyme de Boris Vian, paru pour la première fois en 1946 aux éditions du Scorpion
 J'irai cracher sur vos tombes, film dramatique de Michel Gast de 1959, adaptation cinématographique du roman éponyme de Boris Vian
 J'irai cracher sur vos tombes, adaptation théâtrale par Boris Vian de son roman